Waltham Abbey – cittadina dell'Essex
 Abbazia di Waltham – abbazia dell'Essex
 Waltham Abbey F.C. – società calcistica inglese